Sancolombanesi – abitanti di San Colombano (Capannori)
Sancolombanesi – abitanti di San Colombano Belmonte
Sancolombanesi – abitanti di San Colombano Certenoli